Первая Профессиональная лига Алжира 2006/2007 () — 43-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте worldfootball.net 
 Сезон 2006/07 на сайте goalzz.com 

2006/2007
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2006 году
Спорт в Алжире в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007